Gennrich ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Gennrich (1938–2020), deutscher Journalist
 Friedrich Gennrich (1883–1967), deutscher Romanist und Musikwissenschaftler
 Paul Gennrich (Paul Johannes Gennrich; 1865–1946), protestantischer Geistlicher
 Paul Wilhelm Gennrich (1902–1981) , evangelischer Theologe